Elyashiv ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Schalom Elyashiv (1910–2012), litauisch-israelischer Rabbiner und Gelehrter
 Yaron Elyashiv (* 1981), israelischer Jazzmusiker